Isabel de Barcelos (Barcelos, octubre de 1402-Arévalo, 26 de octubre de 1465), conocida con el nombre de Isabel de Braganza o Isabel de Barcelos por el condado utilizado por sus padres originalmente, fue una noble portuguesa, hija del duque Alfonso I de Braganza y de su primera esposa Beatriz Pereira de Alvim y, por tanto, nieta por vía paterna de Juan I de Portugal y por vía materna del Nuno Álvares Pereira, condestable del reino, conde de Barcelos, Ourém y Arraiolos y artífice de la victoria de Aljubarrota. Además fue la hermana menor de Alfonso de Braganza, conde de Ourém y marqués de Valença, y del duque Fernando I de Braganza y, a través de sus hijas, abuela de Isabel I la Católica de Castilla y de Manuel I el Afortunado.

Se casó en 1424 con su tío, el infante Juan. De esta unión nacieron cuatro hijos:
 Diego de Portugal (1425-1443), condestable de Portugal y maestre de la Orden de Santiago, falleció soltero y sin descendencia; 
 Isabel (1428-1496), casada con Juan II de Castilla y madre de Isabel I la Católica;
 Beatriz de Portugal (1430-1506), casada con su primo hermano, el infante Fernando de Portugal, duque de Viseu,  fue la madre de Manuel I de Portugal;
 Felipa de Portugal (1432-1450), señora de Almada. Falleció soltera y sin descendencia.

Enviudó de su esposo en 1442. Pasó sus últimos años en Castilla, donde su hija Isabel se había desposado con el monarca Juan II. Después de que su hija enviudase y comenzase a mostrar cierta enajenación mental, la acompañó a ella y a sus nietos en su confinamiento en la villa de Arévalo donde falleció el 26 de octubre de 1465, viviendo lo suficiente para ver a su nieto Alfonso reclamar el trono.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 

Nobles de Portugal del siglo XV
Casa de Braganza
Barcelenses
Consortes de miembros de la casa de Avís
Portuguesas del siglo XV